Damude est un patronyme pouvant désigner:

Arthur Damude (1889-1941), homme politique canadien en Ontario
Nicola Correia-Damude (née en 1981), actrice canadienne

Homonymie de patronyme